Casével peut désigner :
 
 Casével (Santarém),  freguesia portugaise située dans le district de Santarém.